Rörby ist der Familienname folgender Personen:
 Cilla Rörby (* 1970), schwedische Kostümbildnerin
 Martin Rörby (* 1964), schwedischer Architekturhistoriker